Camp Sherman steht für:

 Camp Sherman, früherer Name für Fort Omaha, Militärversorgungseinrichtung, Nebraska
 Camp Sherman (Ohio), Militärbasis
 Camp Sherman (Oregon), Ort im Jefferson County